Филипп Яковлевич Карелль (; 10 декабря 1806—18 августа 1886) — лейб-медик при императорах Николае I (с 1849) и Александре II (1855—1881), .

Биография 
Уроженец Лифляндии (имение Вастсемыйза, Феллинского уезда),  сын крепостного Якоба при мызе Хайба (Харьюмаа), служившего в ревельском доме дочери помещика фон Ульриха. Отец с домочадцами был отпущен на волю в 1807 и стал со всей семьёй прихожанином прихода ревельской лютеранской кирхи Святого Духа; в приходе состояло много именитых и влиятельных горожан, как мещан, так и дворянского происхождения. Фамилию Якобсон сменил на Карелль в 1820-х годах в подражание старшему брату-музыканту Карлу, который принял фамилию Карелль в созвучии со своим собственным именем.
 
Учился на медицинском факультете Дерптского университета (1826—1832). По окончании университета был назначен в лейб-гвардии Гренадерский полк батальонным лекарем и в этом же году был утверждён в степени доктора медицины.

Служил Каррель добросовестно — в его послужном списке постоянно отмечаются награждения значительными денежными выплатами, орденами, а в 1837 году он был пожалован бриллиантовым перстнем с вензелем императора. В 1844 году занимает должность главного лекаря Красносельского военного госпиталя на лагерное время.

Решающим толчком в развитии карьеры Карелля стало знакомство с лейб-медиком императора Николая I М. М. Мандтом. Каррель стал одним из слушателей лекций М. М. Мандта, который называл его «носителем своей системы» и рекомендовал его, на время своего отсутствия, императору, которого Каррель сопровождал после во всех поездках. Впервые Карелль сопровождал царя в путешествии с февраля по август 1849 года. По протоколу сопровождавшие императора в заграничных путешествиях лица, к которым относился и Карелль, также награждались различными иностранными орденами.

После отъезда Мандта его премником при дворе стал Карелль. Он был назначен лечащим врачом императрицы Александры Фёдоровны. Оставался при Дворе и принимал участие в лечении императора Александра II на протяжении 1860-х годов. Карелль оставался в Придворной медицинской части вплоть до своей смерти в 1886 году. 

В 1849 году Карелль получил звание лейб-медика. В 1856 году был произведён в действительные статские советники, а в 1867 году — в тайные советники. Возведён в достоинство потомственного дворянства российской империи с дарованием герба. Cостоял почётным членом Военно-медицинского учёного комитета и совещательным членом медицинского совета при Министерстве внутренних дел. Почётный гражданин Ревеля (1885).

Карелль первый ознакомил русских врачей с наложением крахмальной повязки при переломах костей, ввел и разработал систему молочного лечения, и его трактат о лечении молоком переведен на все европейские языки. Ему же принадлежит организация санитарных рот в русской армии и почин в основании Общества Красного креста. 

Был награждён всеми российскими орденами вплоть до ордена Святого Александра Невского пожалованного ему в 12 апреля 1881 года. Герб Кареллей внесен в Часть 7 Сборника дипломных гербов Российского Дворянства, невнесенных в Общий Гербовник, стр. 22.

Награды 
Российской Империи:
 Орден Святой Анны 2-й ст. с Императорской короной (1848)
 Орден Святого Станислава 1-й ст. (1858)
 Орден Святого Владимира 2-й ст. (1859)
 Орден Святой Анны 1-й ст. (1864)
 Почётный гражданин Таллина (1882)

Иностранных государств:
 Австрийский Орден Железной короны 2-й ст. (1851)
 Австрийский Орден Франца-Иосифа 2-й ст. (1852)
 Прусский Орден Красного орла 2-й ст. с бриллиантами (1852)
 Саксен-Веймарский Орден Белого сокола 2-й ст. (1852)
 Австрийский Орден Леопольда 2-й ст. (1853)
 Сардинский Орден Святых Маврикия и Лазаря (1857)
 Баденский Орден Церингенского льва со звездою (1860)
 Прусский Орден Красного орла со звездою (1861)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список гражданским чинам 4-го класса 1864 г.
 Список гражданским чинам 4-го класса 1867 г.

Медики Российской империи
Медики Эстонии
Придворные медики
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1806 году
Родившиеся в Эстляндской губернии
Родившиеся 10 декабря
Умершие в 1886 году
Медики XIX века
Почётные граждане Таллина